Recovery Toolbox — семейство утилит и онлайн-сервисов по восстановлению поврежденных файлов, форматов хранения данных и паролей для различных программ.

Бесплатные утилиты 
Recovery Toolbox for CD Free

Бесплатная утилита для восстановления данных с диска, повреждённых как из-за физического влияния (царапины, воздействие жидкостей и т.д.), так и в результате программных ошибок.

Recovery Toolbox File Undelete Free

Бесплатная программа для восстановления удаленных файлов в операционной системе Windows, поддерживает файловую систему NTFS. Однако, не поддерживает восстановление данных, хранящихся на высокопроизводительных дисках (SSD).

Условно-бесплатные утилиты 
Recovery Toolbox for Flash

Условно-бесплатная утилита для восстановления удалённых файлов с различных накопителей (SD, CF, MMC и другие карты памяти, смарт медиа карты, IBM MicroDrives, Flash и USB-накопители, цифровые фотоаппараты, дискеты) с файловыми системами FAT.

 

Recovery Toolbox for RAR

Условно-бесплатная программа для восстановления данных из поврежденных RAR архивов. Поддерживаются все существующие форматы и степени сжатия RAR, восстановление данных из архивов с паролем и архивов, хранящихся на поврежденном носителе.

Recovery Toolbox for Excel

Условно-бесплатная утилита для восстановления поврежденных файлов Microsoft Excel — большинства табличных данных, стилей, шрифтов, листов, формул, функций, цветов ячеек и границ и прочее.

Recovery Toolbox for Outlook 

Условно-бесплатная утилита для исправления ошибок, возникающих при работе с Microsoft Outlook и для восстановления данных, таких, как: письма, контакты, напоминания, встречи, задачи, заметки, календарь, журнал и другие данные из поврежденных PST и OST файлов.

Веб-сервисы 
Кроме работы в виде специализированных устанавливаемых утилит, Recovery Toolbox поддерживает восстановление данных в режиме веб-сервисов, таких как:

 форматы файлов продукции Adobe: электронных документов и презентаций Adobe Acrobat/PDF Reader и графических файлов формата AI (Adobe Illustrator)  и PSD (AdobePhotoshop),
 форматы файлов для продукции Microsoft Office: электронных таблиц Excel, электронных документов Word (включая RTF), презентаций (PowerPoint) и файлов проектов (Project), электронной почты PST и OST (Outlook), DBX (Outlook Express),
 форматы графических файлов: DWG (AutoCAD) и CDR (CorelDraw),
 форматы баз данных: ACCDB и MDB (Access), DBF (FoxPro/Clipper/dBase и прочие).

О разработчике 

Recovery Toolbox, Inc. — ИТ-компания, с 2003 года занимающаяся разработкой программного обеспечения для восстановления поврежденных файлов. На сегодняшний день разработаны решения по восстановлению поврежденных файлов более 30 различных типов, создаваемых с помощью программ популярных офисных пакетов Adobe Creative Suite и Microsoft Office, и данных, хранящихся на различных носителях (жесткие диски, съемные носители, CD/DVD).

Примечания 

Утилиты
Восстановление данных
Запоминающие устройства
Свободное ПО для восстановления информации
Бесплатное программное обеспечение
Shareware
Программное обеспечение по алфавиту
Программное обеспечение для Windows
Системное программное обеспечение
Программное обеспечение, разработанное в 2003 году